Левенворт има више значења:
 Округ Левенворт (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Левенворт (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Левенворт (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Левенворт (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас